Aleksandr Zolkin – pugile russo
 Leonid Zolkin – calciatore russo, attaccante
 Pavel Zolkin – calciatore russo, attaccante
 Vyacheslav Zolkin – calciatore russo